"Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine" je predstavljala ligu trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1985./86.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Sloga" iz Doboja.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Druga savezna liga 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  Rajko Petrović, Sonja Petrović: Fudbalski klub "Radnik" Bijeljina : (1919-2003) , Bijeljina, 2010.,  (karton), str. 277-284   
 Limun Papić, Tomo Marić: FK Kozara 1913-1988, Bosanska Gradiška, 1989., str. 216  
 Slaven Zambata i dr: Nogomet 86, Zagreb, 1986., UDK: 796.332.093(497.1+100)"1985/1986", str. 74-75   
  

 

1985-86 
 republička
1985-86